kołowiec – rodzaj statku wodnego
 kołowiec – rodzaj statku powietrznego